Nouveau Parti progressiste (Corée du Sud)
 Nouveau Parti progressiste (Porto Rico)